Гидравлическая стойка — стойка, выполненная в виде цилиндра, заполненного рабочей жидкостью (минеральным маслом или водомасляной эмульсией) и трубчатой выдвижной частью, являющейся плунжером.

Виды гидравлических стоек:
 Гидравлическая стойка — основной опорный элемент механизированной крепи, воспринимающий горное давление и передающий его на почву пласта.
 Гидравлическая призабойная стойка — устройство для удержания от обрушения горных выработок.
 Гидравлическая амортизационная стойка (амортизатор) — основной силовой конструктивный элемент, воспринимающий нагрузки на шасси и передающий их кузову автомобиля или каркасу самолёта.
 Гидравлическая трансмиссионная стойка (домкрат) — устройство для снятия, постановки и транспортировки агрегатов и узлов автомобилей.